Allocetraria — рід грибів родини Parmeliaceae. Назва вперше опублікована 1991 року.

Класифікація 
До роду Allocetraria відносять 16 видів:

Примітки

Джерела 
 Kurokawa, S.; Lai, M.Y. 1991. Allocetraria, a new lichen genus in the Parmeliaceae. Bulletin of the National Science Museum Tokyo. 17:59-65 - P.60

Роди грибів
Пармелієві